XLE steht für:
 General Dynamics F-16 XLE, schwanzlose NASA-Variante des US-amerikanischen Flugzeugs, siehe Liste von schwanzlosen Flugzeugen #G

xle steht für:
 Lemnische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung